A 3-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 24 august și 1 septembrie 1991 pe Stadionul Național din Tokyo, Japonia. Au participat 1491 de sportivi, veniți din 162 de țări.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări.

Feminin

* Atletua a participat doar la calificări.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
22 de atleți au reprezentat România.

 Liliana Năstase – 100 m garduri - locul 22, heptatlon - locul 2
 Ella Kovacs – 800 m - locul 3
 Doina Melinte – 1500 m - locul 4
 Bogdan Tudor – lungime - locul 5
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 5
 Marieta Ilcu – lungime - locul 6
 Violeta Beclea – 1500 m - locul 10
 Liviu Giurgian – 110 m garduri - locul 12
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 14
 Elena Fidatov – 1500 m - locul 14
 Sorin Matei – înălțime - locul 16
 Iulia Olteanu – 10 000 m - locul 17
 Daniel Cojocaru – 100 m - locul 37, 200 m - locul 19
 Nicoleta Căruțașu – 400 m garduri - locul 19
 Mihaela Oană – greutate - locul 19
 Iulia Beșliu – 3000 m - locul 20
 Mihaela Pogăcean – 100 m garduri - locul 20
 Mircea Oaidă – 110 m garduri - locul 22
 Costel Grasu – disc - locul 22
 Tudorița Chidu – 800 m - locul 22
 Manuela Tîrneci – disc - locul 22
 Petra Văideanu – heptatlon - locul 22
 Marcel Țîrle – disc - locul 25
 Mitica Constantin – 800 m - locul 27
 Lucian Sfiea – triplusalt - 100 m - locul 34
 Anuța Cătună – 10 000 m - locul 44

Note

Legături externe 
  3RD IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS

Atletism
1991
Tokyo
Atletism